Meraxes gigas — вид ящеротазових динозаврів родини кархародонтозаврових (Carcharodontosauridae), що існував у пізній крейді (94 млн років тому).

Скам'янілості 

Рештки динозавра виявлені у 2012 році у відкладеннях формації Уїнкуль в аргентинській Патагонії. Було виявлено майже повний череп, грудні та тазові елементи, частково передні кінцівки, повні задні кінцівки, фрагменти ребер і шийні та спинних хребців, крижів і кількох повних хвостових хребців. Це найповніший скелет кархародонтозаврида, відомий у південній півкулі.

Meraxes gigas був описаний у 2022 році на основі цих рештків. Родова назва Meraxes на честь дракона з серії фентезійних романів Джорджа Р. Р. Мартіна «Пісня льоду й полум'я». Видова назва gigas походить від грецького слова, що означає «велетень» через його великі розміри.

Опис 
Meraxes був дуже великим тероподом, який за оцінкою авторів опису важив близько 4263 кг (з допустимим інтервалом 3196-5331 кг). Череп мав довжину 1,27 м, що можна порівняти з черепом акрокантозавра (Acrocanthosaurus), у якого він досягав 1,23 м. Форми та пропорції різних кісток (наприклад, кісток черепа, лопатки, п'ясткових кісток, сідничного стрижня, кісток стопи і т. д.) вказують на те, що Meraxes і Acrocanthosaurus мали схожі пропорції та розміри тіла. У Meraxes були редуковані передні кінцівки, що є прикладом конвергентної еволюції, яка незалежно відбулася в чотирьох групах теропод: кархародонтозавриди, абелізавриди, тиранозавриди та альваресзавриди.

Гістологічний аналіз зрізу стегнової кістки голотипу припускає, що особина померла у віці від 39 до 53 років, що робить її найстарішим відомим нептаховим тероподом. При цьому, згідно з аналізом, голотип Meraxes зростав майже все життя і досяг скелетної зрілості лише у 35—49 років. Застосування такого ж підходу до тиранозавра «Сью» (Tyrannosaurus ; FMNH PR 2081) показало, що тварина померла в 27-33 років, досягнувши скелетної зрілості в 16-22 років. Таким чином, Meraxes досягав гігантських розмірів за рахунок продовження періоду зростання (гіперморфоз), а тиранозавр — за рахунок збільшення відносної швидкості зростання (прискорення).

Філогенія

Примітки 

Карнозаври
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022